Владимир Николаевич Прибылов (8 февраля 1947, Москва, СССР) — советский футболист, нападающий. Чемпион СССР 1969 года. Серебряный призёр чемпионата СССР 1968 года. Мастер спорта СССР.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ «Спартак» (Москва). Начал карьеру игрока в дубле «Спартака» в 1964 году. Первый матч за основной состав красно-белых провёл 14 июня 1965 года. Первый гол в составе «Спартака» забил 10 апреля 1966 года. В 1968 году завоевал серебряные медали чемпионата СССР, в следующем году стал чемпионом СССР. Всего сыграл за «Спартак» 35 матчей, все чемпионате СССР. Шесть раз был заменён, девять раз выходил на замену. Забил 6 голов. За дубль московского «Спартака» сыграл более 67 матчей и забил 43 мяча.

В 1970 году перешёл в минское «Динамо». По ходу сезона 1971 года перешёл в липецкий «Металлург», боровшийся за выход в первую лигу. В 1973 году прекратил выступления в командах мастеров. В 1976 году вернулся в футбол, став игроком павлодарской команды «Трактор», выступавшей во 2-й лиге. По окончании сезона 1976 года завершил карьеру футболиста.

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам не всегда полные. Неполные данные обозначаются знаком ↑.

Достижения 
 Чемпион СССР 1969 года.
 Серебряный призёр чемпионата СССР 1968 года.
 Мастер спорта СССР.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Spartak.com 
 Профиль на сайте Spartakmoskva.ru 
 Профиль на сайте Fanat1k.ru 
 Профиль на сайте Football Facts
 Профиль на сайте football.lg.ua

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар